Schwarz-Weiß-Malerei bzw. Schwarzweißmalerei steht für:
 in der Kunst: Malerei in Schwarz-weiß
 in der Psychologie: undifferenziertes Hervorheben von Gegensätzen, siehe Schwarz-weiß #Sprachgebrauch/Verwendung als Idiom
in der Logik: falsche Disjunktion

Siehe auch:
 Tuschmalerei